DAT – Digital Audio Tape - rodzaj taśmy magnetycznej 
 DAT – reguły dotyczące transportu towarów według Incoterms 2010
DAT (do 2020r. pod nazwą Danish Air Transport) - duńska linia lotnicza
 Port lotniczy Datong (IATA: DAT, ICAO: ZBDT)